2 miejscowości w Estonii:
 Aasuvälja – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rägavere.
 Aasuvälja – wieś w prowincji Järva, w gminie Väätsa.